Erbsbach ist ein Gewässername:

 Erbsbach (Böber), rechter Zufluss der Böber vor Bolleroda, Gemeinde Hörselberg-Hainich, Wartburgkreis, Thüringen
 Erbsbach (Eisbach), linker Zufluss des Eisbachs (zum Oberrhein) zwischen dem Kleehof und Ramsen, Donnersbergkreis, Rheinland-Pfalz
 Erbsbach (Sernf), linker Zufluss vom Gross Kärpf der Sernf bei Stegerstaffel, Gemeinde Glarus Süd, Kanton Glarus

Siehe auch:
 Erbbach